Xinqiao steht für:

 Xinqiao (Anlong) (新桥镇), eine Großgemeinde im Kreis Anlong in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xinqiao (Binyang) (新桥镇), eine Großgemeinde im Kreis Binyang im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Xinqiao (Changting) (新桥镇), eine Großgemeinde im Kreis Changting in der chinesischen Provinz Fujian
 Xinqiao (Chuanshan) (新桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Chuanshan der Stadt Suining in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinqiao (Gaoyao) (新桥镇), eine Großgemeinde der Stadt Gaoyao in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xinqiao (Hengshan) (新桥镇), eine Großgemeinde im Kreis Hengshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Xinqiao (Jiangyin) (新桥镇), eine Großgemeinde der Stadt Jiangyin in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinqiao (Jingjiang) (新桥镇), eine Großgemeinde der Stadt Jingjiang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinqiao (Luqiao) (新桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Luqiao der bezirksfreien Stadt Taizhou in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xinqiao (Mouding) (新桥镇), eine Großgemeinde im Kreis Mouding in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xinqiao (Rong) (新桥镇), eine Großgemeinde im Kreis Rong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinqiao (Songjiang) (新桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Songjiang der Stadt Shanghai
 Xinqiao (Xiangcheng) (新桥镇), eine Großgemeinde der Stadt Xiangcheng in der chinesischen Provinz Henan
 Xinqiao (Xiangshan) (新桥镇), eine Großgemeinde im Kreis Xiangshan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xinqiao (Xinbei) (新桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Xinbei der bezirksfreien Stadt Changzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinqiao (Yongding) (新桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Yongding der bezirksfreien Stadt Zhangjiajie in der chinesischen Provinz Hunan
 Xinqiao (Youxian) (新桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Youxian der bezirksfreien Stadt Mianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinqiao (Yuzhou) (新桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Yuzhou der bezirksfreien Stadt Yulin im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Xinqiao (Zhangping) (新桥镇), eine Großgemeinde der Stadt Zhangpingin der chinesischen Provinz Fujian
 Xinqiao (Zizhong) (新桥镇), eine Großgemeinde im Kreis Zizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinqiao (Changshan) (新桥乡), eine Gemeinde im Kreis Changshan der Stadt Huadian in der chinesischen Provinz Jilin
 Xinqiao (Gaobeidian) (辛桥乡), eine Gemeinde in der Stadt Gaobeidian in der bezirksfreien Stadt Baoding in der chinesischen Provinz Hebei
 Xinqiao (Changshan) (新桥乡), eine Gemeinde im Kreis Changshan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xinqiao (Qianfeng) (新桥乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Qianfeng der bezirksfreien Stadt Guang’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinqiao (Lin’an) (新桥乡), eine Gemeinde  der Stadt Lin’an in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xinqiao (Taining) (新桥乡), eine Gemeinde  im Kreis Taining in der chinesischen Provinz Fujian
 Xinqiao (Xiaojin) (新桥乡), eine Gemeinde  im Kreis Xiaojin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinqiao (Yongcheng) (新桥乡), eine Gemeinde der Stadt Yongcheng in der chinesischen Provinz Henan
 Xinqiao (Ouhai) (新桥街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Ouhai von Wenzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xinqiao (Shapingba) (新桥街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Shapingba von Chongqing, Volksrepublik China
 Xinqiao (Xiangcheng) (新桥街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Xiangcheng von Zhangzhou in der chinesischen Provinz Fujian
 Xinqiao (Huanghua) (新桥村), ein Dorf in der Gemeinde Huanghua in der bezirksfreien Stadt Yichang in der chinesischen Provinz Hubei